În fotbalul european, coeficienții UEFA sunt statistici utilizate pentru clasarea și clasificarea echipelor în competiții de cluburi și internaționale. Introdus în 1979, coeficienții sunt calculați de UEFA, asociația care administrează fotbalul în Europa.

Clasamentul UEFA are la bază performanțele echipelor în Cupele Europene pe o perioadă de 5 ani. În această perioadă, fiecare echipă primește două puncte pentru o victorie și un punct pentru un meci egal (punctele se înjumătățesc în tururile de calificare). Rezultatele determinate de timpul suplimentar contează în determinarea alocării punctelor, dar rezultatele determinate de loviturile de departajare nu afectează alocarea punctelor, cu excepția punctelor bonus acordate pentru calificare în rundele ulterioare. Numărul de puncte acordate în fiecare sezon este împărțit la numărul de echipe care au participat de la acea asociație în acel sezon. Acest număr este apoi rotunjit în jos la trei zecimale (ex.  ar fi rotunjit la 2.666).

Țările membre UEFA sunt ordonate în funcție de suma coeficienților din ultimele 5 sezoane. Pentru a determina pentru fiecare țară numărul de echipe care vor participa în Liga Campionilor, Europa League și Europa Conference League, nu se ia in considerare ultimul sezon, deoarece există țări ale căror campionate se dispută în sistem primăvară-toamnă și fiecare țară trebuie să știe la începutul sezonului câte echipe poate trimite în fiecare competiție. De exemplu, pentru a determina numărul de echipe pentru sezonul 2021-2022 se folosește clasamentul de la sfârșitul sezonului 2019-2020.

Clasamentul naționalelor

Clasament actual 

Coeficienții din 2019 care vor fi folosiți pentru tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor UEFA 2018-2019 au fost calculați pentru fiecare țară prin media:
 40% media punctelor pe meci, câștigate în meciurile de calificare la Campionatul Mondial din 2018.
 40% media punctelor pe meci, câștigate în meciurile de calificare la Euro 2016 și de la turneul final.
 20% media punctelor pe meci, câștigate în meciurile de calificare la Campionatul Mondial din 2014 și de la turneul final.

Tragerea la sorți și plasarea în urne a echipelor calificate s-a bazat pe coeficienții UEFA din 11 octombrie 2017. De atunci, UEFA a actualizat coeficienții pentru a include și ultimele meciuri.

Clasamentul oficial al coeficienților UEFA arată astfel:
{|

Clasamentul asociațiilor 
Actualizat la 28 august 2021:

Clasamentul UEFA pe echipe 
Clasamentul de mai jos ia în considerare performanța fiecărei echipe în competițiile europene în perioada 2016–17 până în 2020–21, sezonul 2020–21 având loc în prezent.
Actualizat la 8 aprilie 2021:

Clasarea echipelor din România

Referințe

Legături externe 
 UEFA Country Ranking
 UEFA-COEFFICIENTS.COM - Country Ranking, Champions League and Europa League statistics
 Pagina de coeficienți UEFA a lui Bert Kassies

UEFA